Чемпіонат Німеччини з футболу 2003—2004 — 41-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул здобув Вердер.

Команди-учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Кайзерслаутерн було знято 3 очки через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Бундеслігf 2003/04 на rsssf 

2003—2004
Німеччина
Німеччина
2003 у німецькому спорті
2004 у німецькому спорті